Jacques Bonsergent – membro della resistenza francese durante la seconda guerra mondiale
Jacques Bonsergent – stazione della metropolitana di Parigi